Радко (Тројан, 29. април 2000) бугарски је поп и поп-фолк певач.

Дискографија

Видеографија

Фолклорни спотови 

Рођени 2000.
Бугарски певачи
Поп-фолк певачи